Caroline Reboux (1838-1927), modiste française, mère de Paul Reboux ;
 Paul Reboux (1877-1963), nom de plume d’André Amillet, écrivain français (connu notamment pour ses recueils de pastiches littéraires, écrits en collaboration avec son ami Charles Müller), fils de Caroline Reboux ;
 Jean-Jacques Reboux (1958-2021), écrivain et éditeur français.